FFZ est un code qui peut désigner :
 Aéroport de Mesa-Falcon Field, un aéroport situé dans la banlieue de Phoenix aux États-Unis, selon le code OACI des aéroports.

FFZ est un code qui peut désigner :
 , une zone économique spéciale aux Émirats arabes unis.

Code IATA des aéroports